Monkton (Vermont)
 Monkton (Devon)
 Monkton (Kent)
 Monkton (Tyne and Wear)
 Monkton Combe
 Monkton Farleigh
 Nun Monkton
 Bishop Monkton
 Moor Monkton
 West Monkton
 Monkton Deverill 
 Tarrant Monkton 
 Winterborne Monkton 
 Winterbourne Monkton